Визе:

Топоним 
 Визе () — река, правый приток Рейна.
 Визе () — город в бельгийской провинции Льеж.
 Визе (Земля Визе) — остров в Карском море.
 Визе — район в провинции Кыркларели (Турция).

Персоналии 
 Визе, Анатолий Рудольфович (род. 1933) — казахстанский общественный деятель.
 Визе, Владимир Юльевич (1886—1954) — советский исследователь Арктики, член-корреспондент АН СССР.
 Визе, Клаус (1942—2009) — немецкий музыкант, мультиинструменталист, ветеран электронной музыки, минималист.
 Визе, Леопольд фон (1876—1969) — немецкий социолог, профессор.
 Визе, Малгожата (род. 1961) — польская шахматистка, гроссмейстер (1981) среди женщин.
 Визе, Робер де (1650—1825) — французский гитарист, лютнист и композитор.
 Визе, Тим (род. 1981) — немецкий футболист, голкипер клуба «Вердер».
 Визе, Фридрих (1892—1975) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал пехоты.
 Визе, Эрик (род. 1974) — американский аниматор, сценарист, режиссёр.